Kabinett Hoegner bezeichnet folgende Landesregierungen Bayerns unter Wilhelm Hoegner:
 Kabinett Hoegner I (1945–1946)
 Kabinett Hoegner II (1954–1957)